Bajrići kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Bajrići (Cazin), Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Bajrići (Bihać), Federationen Bosnien och Hercegovina, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar